Amerikai Egyesült Államok
 Bear River (Minnesota)
 Bear River City (Utah)
 Bear River City (Wyoming)
 Bear River (Wyoming)
 Kanada
 Bear River (Prince Edward-sziget)
 Bear River (Új-Skócia)